Breul steht für:

 Breul, ein Stadtteil von Stadtlohn, siehe Wessendorf
 Breul, ein Studentenheim in Münster, siehe Deutsches Studentenheim

Breul ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Breul (1930–2016), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Heinrich Breul (1889–1941), deutscher Maler
 Johann Heinrich Breul (1734–1783), deutscher Komponist, Organist und Musikdirektor
 Karl Hermann Breul (1860–1932), deutsch-britischer Germanist
 Wolfgang Breul (* 1960), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Breuel
 Breuil
 Breuls
 Preul